Ферланд () — прізвище.

Відомі носії: 

 Даніель Ферланд (. 1971) — американська актриса і співачка.
 Джодель Ферланд (. 1994) — канадська актриса.

Див. також 
 Гай Ферленд
 Ферлан Манді